Лазуренко Валентин Миколайович — український історик і громадський діяч, доктор історичних наук, професор Черкаського державного технологічного університету.
 Лазуренко Вікторія Валентинівна — український науковець у сфері акушерства і гінекології, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Харківського національного медичного університету.
 Лазуренко Данило Семенович (1902—1978) — український режисер.
 Лазуренко Михайло Костянтинович (1908—1987) — український радянський державний і партійний діяч.
 Лазуренко Сергій Іванович (1967) — шахтар, Герой України.
 Лазуренко Степан Савич (1892—1969) — військовий діяч, полковник Армії УНР.

Прізвища на -енко